Amphytrite penicillus är en ringmaskart som beskrevs av Stefano Andrea Renier 1804. Amphytrite penicillus ingår i släktet Amphytrite och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
penicillus